Guinea kan være:

 Guinea – et afrikansk land, som tidligere var en fransk koloni
 Guinea-Bissau – et afrikansk land, som tidligere var en portugisisk koloni (Portugisisk Guinea)
 Ækvatorialguinea – et afrikansk land, som tidligere var en spansk koloni
 Guinea (region) – navnet på en region i Afrika som ligger langs Guineabugten og nordover mod Sahel
 Guinea (møntenhed) – en britisk møntenhed

Se også
 Ny Guinea – en ø nord for Australien
 Papua Ny Guinea – et land, delvis beliggende på denne ø

Se desuden
 Guyana (tidligere Britisk Guyana) i Sydamerika
 Fransk Guyana (Guyane) i Sydamerika
 Surinam (tidligere Nederlandsk Guyana) i Sydamerika
 Guineabugten – den del af Atlanterhavet, der ligger sydvest for Afrika